Ораховица је топоним изведен од речи орах. Она може значити:

Србија:
 Манастир Ораховица у Дабру (Мажићи), манастир у Полимљу

Црна Гора:
 Ораховица (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора

Босна и Херцеговина:

Република Српска:
 Ораховица (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ

Федерација Босне и Херцеговине:
 Ораховица (Лукавац), насеље у општини Лукавац, Федерација БиХ, БиХ
 Ораховица (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Ораховица (Жепче), насеље у општини Жепче, Федерација БиХ, БиХ
 Ораховица (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Ораховица (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација БиХ, БиХ

Хрватска:
 Ораховица, град у општини Ораховица, Славонија, Република Хрватска;
 Манастир Ораховица, манастир Српске православне цркве у Славонији.

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)